Liu Ying (Han) - nominaal keizer van de Westelijke Han-dynastie
 Liu Ying (prins) - prins in de Oostelijke Han-dynastie
 Liu Ying (wielrenner) - Chinees wielrenster in het cross country mountainbiken
 Liu Ying (kunstschaatsster) - Chinees kunstschaatsster
 Liu Ying (voetbalster) - Chinees voetbalster